Рижский трамвай — вид городского общественного транспорта в Риге (Латвия), действующий с 1901 года.

На август 2022 года в Риге работает 5 трамвайных маршрутов (1, 2, 5, 7, 10); общая длина линий составляет 182 км. Маршрут № 11 временно закрыт в связи с ремонтом Брасовского моста.

Стоимость проезда со 2 января 2023 года составляет 1 евро 50 центов (билет на 90 минут). Во время пандемии Сovid-19 оплата проезда у водителя была отменена и по ее окончании не восстанавливалась.

История

Первые линии 
В 1882 году был заключён договор концессии между Рижской городской управой и генеральным консулом Швейцарии в Российской Империи инженером Эженом Дюпоном. Договор предусматривал строительство первых линий городской конки (вместимость — до 40 пассажиров). 23 августа 1882 года в Риге было открыто 3 линии. «A» — по Театральному бульвару-Александровской до Ревельской улицы. Линия «B» начиналась также с Театрального бульвара, продолжалась на улице Карловской мимо Даугавмалского рынка до моста. Третья линия «C» начиналась с набережной проходила по Московской улице и заканчивалась на Двинской. В 1885 трамвайное хозяйство было преобразовано в АО «Рижская конная железная дорога».

В 1900 году Рижская городская управа и возглавляемое Э. Дюпоном акционерное общество подписали договор, согласно которому в течение полутора лет требовалось построить несколько линий электрического транспорта. 11 (24) июля 1901 года первый электрический трамвай отправился в путь по линии «Город — Александровские ворота». 

Для размещения, обслуживания и ремонта вагонов по проекту архитектора Пауля Мандельштама были построены три депо, оснащенных центральным отоплением и электрическим освещением. Главное депо разместилось на Александровской улице в 1901 году, тогда же было построено депо на Московской улице. 

В 1903 году было построено депо в Задвинье на улице Крестовой. Оно состояло из трамвайного зала 55.6 х 22.4 м с шестью путями, котельной с дымовой трубой и жилого здания. В 1905 году это депо было перестроено для соблюдения требований автоматического пожаротушения. Рядом с ним в 1905-1912 годах была построена дизельная электростанция. 

Строительство трамвайных линий продолжалось до Первой мировой войны. К тому времени протяжённость линий трамвая достигла 48 849 метров, ежегодно перевозилось свыше 52 миллионов пассажиров. Во время войны большая часть трамвайного подвижного состава и оборудования была эвакуирована в Москву и Петербург.

В годы Латвийской Республики (1918—1940) 
После провозглашения независимости Латвии трамвайное хозяйство находилось в ведении бельгийских предпринимателей; по некоторым оценкам, это способствовало ухудшению инфраструктуры. В 1931 году трамвайное хозяйство вновь перешло в ведение города. Постепенно улучшилось состояние рельсовых путей, вырос объём пассажироперевозок.

В ходе Второй мировой войны трамвайное хозяйство было полностью разрушено. После войны началось восстановление трамвайных линий, были проблемы с подачей электроэнергии.

В советский период (1940—1991) 
После войны трамвайную сеть восстановили и даже проложили новые линии.

На средства, выделенные на эксплуатацию трамваев, в 1947 году в Риге было организовано троллейбусное сообщение. Для централизованного управления развитием сетей обоих видов городского электрического транспорта был создан единый Трамвайно-троллейбусный трест (). Его аббревиатура, ТТТ, вскоре обрела широчайшую известность благодаря одноимённой баскетбольной команде (создана 5 ноября 1958 года), которая впоследствии стала самым титулованным баскетбольным клубом Латвии, СССР и Европы. Но и о прямых своих обязанностях перед городом ТТТ не забывал: для оптимизации движения электротранспорта в центре Риги на нескольких улицах трамвайные рельсы сняли, переложив перевозки на более манёвренные троллейбусы.

Были демонтированы следующие линии (названия улиц современные):

 от улицы Калькю по Набережной 11 Ноября и улице Валдемара до бульвара Кронвалда;
 от Бастионного бульвара до улицы Кришьяня Барона;
 от Бастионного бульвара по улице Валдемара и Пулквежа Бриежа до улицы Петерсалас;
 от улицы Радио по улицам Марияс — Чака — Стабу — Авоту — Яня Асара — Пернавас до улицы Кришьяня Барона.

Были построены следующие линии (названия улиц современные):

 от станции Засулаукс по улице Тапешу до ул. Маза Стацияс;
 от улицы Яня Асара по Пернавас до улицы Кришьяня Барона (позднее закрыт);
 от бульвара Аспазии по улице Кришьяня Барона до улицы Бривибас;
 от депо на Московской улице до улицы Булту в Кенгарагс.

До 1975 года пассажиров в троллейбусах и трамваях обслуживали кондукторы. Позже билеты и талоны для компостера можно было приобрести в киосках «Союзпечати» и полуавтоматах.

После восстановления независимости (с 1991) 
В 1995 году депо в Задвинье пострадало от пожара, после которого его отстроили, упростив конструкцию крыши. С 2010 года оно не используется по назначению.

В 1997 году в трамваи и троллейбусы вновь вернулись кондукторы. В начале XXI века Трамвайно-троллейбусное управление было объединено в единое предприятие с автобазой Рижской думы и двумя автобусными парками. В 2007 кондукторов в трамваях вновь сменили компостеры, а в мае 2009 года компостеры были заменены валидаторами — электронными считывающими устройствами для билетов, содержащих электронные данные. Новая программа именуется «E-talons» — «Э-талон» и включает как билеты с лимитом поездок, так и именные льготные билеты сроком действия от 2 до 13 лет.

Подвижной состав

Технические особенности рижского трамвая 
Среди полутора сотен городов СССР с трамвайным движением Рига и Даугавпилс составляли исключение: в качестве токосъёмных устройств использовались не пантографы или бугели, а штанга. Преимущество штанги: она легче бугеля и, тем более, пантографа. Но, с другой стороны, штангу в известной мере эксплуатировать труднее: одновременно со стрелочным переводом на рельсах (ещё одна особенность: в Риге в последние несколько лет появились стрелки не с одним, а двумя «перьями») надо обеспечивать и переключение «стрелки» на контактном проводе.

Преимущество штанги на троллейбусе — возможность вагону отклониться до 5 м от провода — для трамвая не очень актуально, а вот вероятность срыва с провода штанги, в отличие от пантографа, весьма высока. Тем не менее, затраты, связанные с переходом на другой токосъём, и, что более существенно, необходимость одновременного вывода из эксплуатации на время перемонтажа сети не одного, а сразу нескольких маршрутов, обслуживающих многотысячные пассажиропотоки — всё это на протяжении многих десятилетий препятствовало необходимой перестройке. Впрочем, в других городах СССР, наоборот, экспериментировали в 1950-е годы с переводом трамваев с бугелей (доминировавших до конца 50-х годов) на штанги, и ввиду отсутствия убедительных аргументов в пользу пантографа Рига продолжала эксплуатировать трамваи со штангами. Третий латвийский город с трамваем — Лиепая — перешёл со штанг на пантографы в 1961 году, из-за чего движение трамваев было приостановлено на одни сутки.

Интересно, что вагоны рижского трамвая были эвакуированы во время Первой мировой войны в Петроград и использовались на пригородной дороге «Оранэла».

В 1950—1980-е годы в Риге эксплуатировались трамвайные вагоны типа РМ (Рижский моторный) и РП (Рижский прицепной), собранные на мощностях местного трамвайно-троллейбусного управления (Рижское ТТУ). Дело в том, что Рижский вагоностроительный завод (РВЗ), выпускавший, в числе прочего, и трамваи, был крайне загружен заказами для большого количества городов СССР. Поэтому рижские предприятия наладили между собой такое сотрудничество: ТТУ получало с РВЗ пустые вагоны, а уже на площадях ТТУ они дооснащались электрооборудованием и прочими узлами; здесь же они впоследствии ремонтировались и модернизировались. Поэтому существовало несколько вариаций вагонов, особенно прицепных. Например, прицепной РП-61 представлял собой кузов от трамвая МТВ-82, но с боковыми окнами от РВЗ-6. А вагон РМ-67 представлял собой известный РВЗ-6, но с токоприёмником в виде штанги и колёсными парами от более ранней модели МТВ-82.

Вагоны с низким уровнем пола 
С 2009 года предприятие «Rīgas satiksme» пополняет подвижной состав новыми вагонами с пониженным уровнем пола. До сих пор в Риге эксплуатируются вагоны чешского производства фирмы «Татра» — Т3А и Т6В5. Ввод в эксплуатацию вагонов нового типа Škoda 15T с низким полом, также изготовленных в Чехии, производится постепенно. Первые такие вагоны начали курсировать с 1 июня 2010 года по маршруту с самым большим пассажиропотоком — № 6 «Ул. Аусекля — Югла». К февралю 2011 года в Ригу прибыли 20 трёхсекционных трамваев «Шкода 15Т» и 6 четырёхсекционных «Шкода 15Т1». В феврале 2013 года низкопольные трамваи начали курсировать и на маршруте № 11 «Привокзальная площадь — Межапарк». Справедливости ради, с 18 мая 2019, на маршруте № 11 «Привокзальная площадь — Межапарк», маршрут изменён на «ул. Аусекля — Межапарк». С 5 июня 2017 низкопольные трамваи ходят и в Иманту по маршруту № 1 «Иманта — Югла». В свою очередь на маршруте № 6 «Ул. Аусекля — Югла» прекращена эксплуатация вагонов с низким полом.

Предполагаемый ввод в эксплуатацию новых вагонов с пониженным уровнем пола по другим маршрутам:
 7: ул. Аусекля — ТЦ Доле (3 и 9), ориентировочно 2020 год(из-за COVID-19 проект остановлен).
 5: Ильгюциемс — Милгравис, ориентировочно 2024 год.
 2: Центральный Рынок — ул. Тапешу, ориентировочно 2029 год.
 10: Центральный Рынок — Бишумуйжа, ориентировочно 2032 год.

Новые вагоны не потребовали существенной реконструкции рельсового пути и стрелочных переводов, однако, в связи с тем, что они оборудованы токоприёмником типа полупантограф (прежде в Риге использовалась только штанга), потребовалась полная реконструкция контактной сети. Новая конструкция контактной сети совместима с токоприёмниками обоих типов.

Маршруты 

 № 1 Иманта — Югла (трамвай с низким полом). Маршрут открыт в октябре 1984 года;
 № 2 Центральный рынок — (Засулаукс) — ул. Тапешу;
 № 3 Югла — Торговый центр «Доле» (Кенгарагс), по рабочим дням (Маршрут временно закрыт в связи с пандемией Ковид-19);
 № 5 Ильгюциемс — Милгравис, перед конечной в Милгрависе имеется небольшой однопутный участок (примерно 250 метров).
 № 7 Ул. Аусекля — Торговый центр «Доле» (Кенгарагс);
 № 9 «Алдарис» (Саркандаугава) — Торговый центр «Доле» (Кенгарагс), по рабочим дням (Маршрут временно закрыт в связи с пандемией Ковид-19);
 № 10 Центральный рынок — Торнякалнс — Бишумуйжа, участок от 4-го трамвайного депо до конечной в Бишумуйже (примерно половина маршрута) является однопутным с разъездами на трёх остановках;
 № 11 Межапарк — Ул. Аусекля (трамвай с низким полом);

Трамвай связывает следующие микрорайоны: Центр, Агенскалнс, Засулаукс, Иманта, Ильгюциемс, Саркандаугава, Милгравис, Тейка, Югла, Московский форштадт, Кенгарагс, Торнякалнс, Катлакалнс, Браса, Чиекуркалнс, Межапарк.

История маршрутов 
 № 1 Ильгюциемс — ВЭФ (45-я средняя школа), Ильгюциемс — Чиекуркалнс, Ильгюциемс — Центральный рынок, с 2006 — Иманта — Югла (в 2009—2017 не действовал);
 № 2 Засулаукс — Чиекуркалнс, Засулаукс — ВЭФ (45-я средняя школа), с ноября 1979 года продлён от станции Засулаукс по улице Тапешу;
 № 3 ВЭФ (45-я средняя школа) — «Керамика» (массив Краста);
 № 4 Ильгюциемс — «Aldaris» (Саркандаугава), с октября 1984 года Иманта — Чиекуркалнс; позднее (до 3.03.2018) Иманта — Центральный рынок
 № 5 Милгравис — Торнякалнс (1951—1989); Ильгюциемс — Милгравис (1989—…).
 № 6 Привокзальная площадь — Югла (1991—2013); ул. Аусекля — Югла (2013—2018); закрыт с 3.03.18;
 № 7 ул. Аусекля — «Красный квадрат» (ныне Торговый центр «Доле»);
 № 8 Засулаукс — «Керамика» (массив Краста), в 2002—2009 гг. — ул. Тапешу — Межапарк;
 № 9 «Aldaris» (Саркандаугава) — «Красный квадрат» (ныне Торговый центр «Доле»); временно не курсирует
 № 10 Центральный рынок — Торнякалнс — Бишумуйжа, в 2009—2011 гг. — ул. Тапешу — Засулаукс — Бишумуйжа;
 № 11 Привокзальная площадь — Межапарк (до 5.06.2017).

Последние построенные линии 
 Линия по улице Тапешу (открыта в ноябре 1979 года).
 Линия в Иманту (открыта в октябре 1984 года).

Планировались линии:
 через Земитанский мост (проложены рельсы) — в Пурвциемс, Дрейлини и Плявниеки;
 в Зиепниеккалнс;
 в Плескодале (где сейчас ТЦ «Спице»);
 в аэропорт;
 по улице Сканстес (проект широко обсуждался в 2010-е годы, в итоге отклонён);
 через будущий Ганзейский мост;
 продление линии по Бривибас гатве до Берги;
 продление линии по улице Маскавас до Дарзини;
 продление линии по улице Баускас до Валдлаучи;
 продление линии по улице Тапешу до Ильгюциемса.

Технические оборотные кольца 
 1 — Тейка (остановка «45. vidusskola»)
 2 — Засулаукс (остановка «Zasulauka stacija»)
 5 — Центр (остановка «Ganību dambis»)
 7 — Жилмассив Краста (остановка «Dienvidu tilts»)
 10 — Торнякалнс (остановка «Tipogrāfijas iela»)
 11 — Чиекуркалнс (остановка «2. meža kapi»)

Трамвайные депо 
 № 3 — микрорайон Московский форштадт, ул. Фридриха, 3. Обслуживает трамвайные маршруты: 2, 3, 5, 7, 9, 10.
 № 4 — микрорайон Торнякалнс, ул. Типографияс, 1. Закрыто после пожара в 2010 году.
 № 5 (бывшее № 1) — микрорайон Браса, ул. Бривибас, 191. Обслуживает трамвайные маршруты: 1, 11.

Все три депо — варианты одного проекта, разные по размерам, но выполненные в одном стиле. Построены в 1900—1901 годах, архитектор Пауль Мандельштам.

Подвижной состав 
 103 вагона Татра Т3А (В работе около 97,из них 90 соединены в 45 поездов по СМЕ,а остальные работают «одиночками» по 2 и 10 маршрутам)
 8 вагонов Татра Т6В5 (Только в СМЕ и по 2, 3, 7 и 9)
 30 вагонов Татра Т6B5R (Только у 3-го депо. Только в СМЕ и по 2, 3, 7 и 9)
 26 вагонов Škoda 15T Rīga (в 5-м депо, первый вагон доставлен 29 марта 2010 года, 1 июня 2010 года введён в эксплуатацию, работают на 1 и 11 маршруте)
 7 вагонов Škoda 15T1 Rīga (длина трамвая — 41 м, в 5-м депо, первый вагон доставлен 8 июня 2012 года, работают на 1 и 11 маршруте)

Интересные факты 

 Диспетчерский пункт на 2-м маршруте располагается не на оборотном кольце, а на самом маршруте (остановка «Zasulauka stacija», в 5 остановках от конечной «Tapešu iela»).
 На 5-м маршруте в Саркандаугаве, на улице Слиежу, находится единственный в Риге железнодорожно-трамвайный переезд; также имеется 500-метровый однопутный участок от конечной станции Милгравис.
 На 10-м маршруте (действует с 1927 года) от 4-го трамвайного депо и до конечной станции Бишумуйжа маршрут становится однопутным, с разъездами на остановках.
 На 11-м маршруте по улице Миера пути расположены по сторонам проезжей части, а не рядом, как обычно.
 На 2-м и 10-м маршрутах из-за малого пассажиропотока курсируют одновагонные трамваи, на остальных — двухвагонные, соединённые по СМЕ, либо низкопольные сочленённые трамваи.
 Рига и Даугавпилс — единственные системы трамвая в бывшем СССР со штанговыми токоприёмниками.

См. также 
 Рижский троллейбус
 Рижский автобус

Примечания

Ссылки 
 предприятие «Ригас Сатиксме»
 Сайт об истории рижского трамвая
 Сайт о рижском трамвае
 Фотографии первого трамвая Škoda 15T в Риге на сайте СТТС

Трамвай
Трамвайные системы Латвии
Появились в 1882 году